Torsklobb kan syfta på följande platser:

Åland 

 Torsklobb (Vårdö, Åland), skär, 
 Torsklobb (Brändö, Åland), ö,